Il singolare del torneo di tennis Hamburg Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore David Prinosil che ha battuto in finale Martin Sinner 6-1, 6-4.

Teste di serie 

 David Prinosil (Campione)
 Martin Sinner (finale)
 Frederik Fetterlein (secondo turno)
 Ján Krošlák (primo turno)

 Arne Thoms (secondo turno)
 Nuno Marques (primo turno)
 Assente
 Thierry Guardiola (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 1995